Andrian se poate referi la:

Andrian, o comună din nordul Italiei, în Tirolul de Sud

Andrian este și un prenume românesc (est-european), derivat din Adrian. Persoane notabile care poartă acest nume sunt:

Andrian Bogdan (n. 1976), antrenor de fotbal și fost fotbalist din Republica Moldova
Andrian Candu (n. 1975), politician, interlop și om de afaceri din Republica Moldova, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
 (n. 1970), canoist bulgar
Andrian Kordon (n. 1977), judokan din Israel
Andrian Negai (n. 1985), fotbalist din Republica Moldova
 (1929–2004), cosmonaut sovietic
Andrian-Sirojea Mihei (n. 1956), politician român, membru al Parlamentului României

 Dieter von Andrian (1925–1992), grafician german
 Ferdinand von Andrian-Werburg (1776–1851)
 Ferdinand Leopold von Andrian-Werburg (1835–1914), geolog german
 Irmtraud von Andrian-Werburg (* 1943), istoric
 Leopold Andrian (1875–1951), poet, diplomat și autor austriac
 Victor Franz von Andrian-Werburg (1813–1858), politician austriac

Andrian Lazarey, un personaj fictiv din serialul Alias, jucat de Mark Bramhall.

Vezi și
Adrian
Adriana
Andrei

Prenume masculine românești